Josep Maria Roca i Bigas, "Titi Roca": (1981) Jugador d'hoquei patins català.
 Josep Maria Roca i Heras: (1863-1930) Metge i escriptor català.
 Josep Maria Batista i Roca: (1895-1978) Historiador, etnòleg i polític català.
 Josep Maria Roca i Cabanes: demanà al Govern una concessió per un ferrocarril de Barcelona a Mataró.